L'Arrivée est le neuvième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

Naissance d'un petit diable 
Kenshin se débarrasse rapidement des hommes armés, et rejoint Hajimé, qui lui explique que Makoto Shishio serait dans le village. Il ajoute que plusieurs villages sont déjà tombés sous sa domination, le gouvernement ayant renoncé à les récupérer.

Confiant Eiji à Misao, Kenshin et Hajimé se rendent dans la maison où se trouve Shishio.

Portrait d'un homme ambitieux 
Accueillis par Sōjirō, ils discutent avec Shishio. Il explique qu'il veut profiter de la faiblesse du gouvernement pour prendre le pouvoir et instaurer une ère de paix, lui homme fort.

Kenshin rétorque qu'il ne peut pas fermer les yeux car des innocents sont sacrifiés pour cette prétendue justice.

Shishio répond qu'il veut bien se battre, mais à Kyōto. Senkaku alors attaque Kenshin.

Tactique de combat 
Simplement en rusant, Kenshin parvient à faire que son adversaire se blesse aux jambes, et le neutralise avec l'éclat volant du dragon.

Misao et Eiji arrivent dans la résidence juste à temps pour assister à la fin du combat.

Sōjirō, le sabre divin 
Makoto, constatant que Kenshin ne tue effectivement plus, se déclare déçu, et part en disant à Sōjirō de s'amuser avec Kenshin.

Sōjirō cependant n'a aucun esprit combatif, ce qui rend le combat plus dur pour Kenshin. Utilisant des techniques de combat ultra-rapide, les deux adversaires font match nul, le sabre de Kenshin est coupé en deux et celui de Sōjirō fendu. Sōjirō alors se retire, en disant à Kenshin de préparer un vrai sabre pour la prochaine fois.

Kyōto again 
Kenshin et Hajimé empêchent Eiji d'achever Senkaku, et Hajimé décide de le confier à Tokio, sa femme. Il fait la leçon à Kenshin, en lui disant qu'il doit revenir assassin s'il veut espérer vaincre Shishio.

Pendant ce temps, Sōjirō se voit confier la mission de rassembler les « dix sabres » à Kyôto pour réveiller Battosai le plus rapidement possible.

Reprenant la route avec Misao, Kenshin décide qu'il trouvera à Kyoto la réponse à la question de redevenir assassin ou non.

Rencontre en forêt ( partie) 
Dans la même période, Sanosuké, perdu dans la forêt, rencontre un moine banni. Celui-ci maîtrise une technique de combat spéciale, qu'il propose à Sanosuké d'apprendre, à condition que ce soit dans un délai d'un mois faute de quoi il le tue. Sanosuké, décidé à devenir fort, relève le défi, mais déclare arriver en une semaine.

Rencontre en forêt () 
Après six jours Sanosuké ne maîtrise pas encore la technique. Durant la dernière nuit, il rêve de son chef, le capitaine Sagara, qui lui dit de renoncer. Mais Sanosuké explique pourquoi il veut devenir fort.

Au matin il a maîtrisé la technique, à la grande surprise du moine, qui lui apprend qu'il s'appelle Anji Yûkyûsan. Comble de l'ironie, le lieu où ils sont est Shimosuwa, lieu où le Sekihôtai a disparu.

Puis les deux se séparent.

Plus tard Sojîrô arrive, et demande à Anji, membre des « dix sabres », de venir à Kyôto.

Arrivée à Kyōto 
Arrivant à Kyoto, Misao invite Kenshin là où elle réside. Il s'agit d'un restaurant nommé Aoiya, assez renommé.

Il est tenu par Nenji Kashiwagi, ancien chef du Obiwabanshû, à qui Aoshi a confié Misao.

Reconnaissant dans Kenshin Battosai l'assassin, Nenji décide cependant de l'aider, lui qui est très bien informé grâce à son réseau d'informations. Kenshin alors lui demande de trouver deux personnes, Shakkû Araï et Seijûrô Hiko.

Kaoru et Yahiko sont également arrivés, et cherchent la maison de la famille de Taé. Au hasard des mouvements de foule ils aperçoivent à leur grande surprise Aoshi.

À la recherche du sabre à lame inversée 
Le deuxième jour, Nenji a déjà trouvé l'un des deux hommes, Shakkû Araï, qui est mort. Maître artisan de sabres, son fils Seikû Araï a hérité de ses techniques. Kenshin, Misao et Nenji le rencontrent ainsi que sa famille, mais celui-ci refuse de fabriquer des sabres, en désaccord avec l'idéologie de feu son père qui a fabriqué des armes meurtrières. Kenshin le remercie et renonce à lui demander de lui faire un sabre à lame inversée.

Sur le chemin de Kyôto | Maître et disciple

Volume de Kenshin le vagabond